

Славкув — місто в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Славкув — село в гміні Реґнув Равського повіту Лодзинського воєводства